Ім'я Філіп III носили такі монархи:
 Філіп Добрий (1396–1467) — герцог Бургундії, граф Бургундії.
 Філіп III Іспанський (1578–1621) — король Іспанії
 Філіп III Сміливий (1245–1285) — король Франції
 Філіп III Македонський — цар Македонії